Muhammad Abu Khdeir, uma criança palestina do bairro de Shuafat em Jerusalém, foi sequestrado, torturado e queimado vivo por colonos extremistas em 2 de julho de 2014. Seu corpo foi encontrado nas florestas de Deir Yassin. O sequestro e assassinato foi seguido por uma ampla onda de protestos em muitas áreas de Jerusalém e a condenação internacional do incidente. O incidente ocorre dentro de um padrão de ataques chamado de política de pagamento de preços.

Contexto
Muhammad Abu Khdeir, que morava no bairro de Shuafat em Jerusalém, interessou-se, dias antes de sua morte, em decorar as ruas de Shuafat com pequenas lanternas para dar as boas-vindas ao mês do Ramadã. Ele estudava eletricidade na Escola Industrial Luterana para poder trabalhar com seu pai e ajudar sua família.

MK Ayelet Shaked incitou o assassinato de crianças palestinas
Um dia antes do assassinato de Muhammad Abu Khdeir, MK Ayelet Shaked instou a rua judaica a matar crianças palestinas, descrevendo as crianças palestinas como pequenas cobras. No verão de 2014, Shaked atraiu críticas de muitos depois de postar em sua página do Facebook o que um jornalista pró-assentamento disse, no qual comparou crianças palestinas que "machucam israelenses" a "pequenas cobras". Shaked publicou isso um dia antes de um menino palestino, Muhammad Abu Khdeir, ser espancado e queimado até a morte por um grupo de meninos israelenses em vingança pela morte de três soldados israelenses na Cisjordânia ocupada.

Desaparecimento e assassinato
No dia 2 de julho, por volta das 4h15 da manhã, Muhammad havia saído de casa em direção à mesquita para fazer a oração da madrugada, onde parou em uma loja comercial próxima à mesquita, esperando seus amigos irem à mesquita, e então parou um carro que transportava colonos israelenses, que o sequestraram e o carro fugiu de forma imaginária, e o semáforo ficou vermelho em direção ao bairro Ramot.

Suspeito
De acordo com fontes israelenses, seis pessoas foram presas em conexão com o assassinato da criança Abu Khudair, que é um rabino judeu, dois de seus filhos e três outros.

Crianças sequestradas
Sionismo
Terrorismo sionista
2014 em Israel